En Pologne, Łaziska peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Łaziska, village du powiat de Koło
 Łaziska, village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Lublin :
 Łaziska, village du powiat de Zamość
 Łaziska, gmina du powiat d'Opole Lubelskie
 Łaziska, village du powiat d'Opole Lubelskie et chef-lieu de la gmina de même nom.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Łaziska, village du powiat de Płock
 Łaziska, village du powiat de Sochaczew
 Łaziska, village du powiat de Lipsko
 Łaziska, village du powiat de Mińsk
 Łaziska, village du powiat de Szydłowiec

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Łaziska, village du powiat de Kielce
 Łaziska, village du powiat de Staszów

dans d'autres voïvodies :
 Łaziska, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Łaziska, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łaziska, village de la voïvodie de Łódź
 Łaziska, village de la voïvodie d'Opole
 Łaziska, village de la voïvodie de Poméranie
 Łaziska, village de la voïvodie de Silésie